De molecuulformule voor boortrifluoride
 De afkorting van Battlefield 3